«Габриэль» () — канадский (квебекский) фильм режиссёра Луиз Аршамбо, выпущенный в 2013 году. Фильм является шестикратным номинантом премии «Джини».

Исполнительница главной роли  действительно является носителем синдрома Вильямса.

Помещения индийской школы были сняты в Jeunes musiciens du monde (школа молодых музыкантов мира), находящейся в индийском штате Карнатака.

Сюжет 
Участники хора «Les Muses de Montréal» являются носителями синдрома Вильямса — генетического заболевания, страдающие которым обладают специфической внешностью и характеризуются общей задержкой умственного развития при развитости некоторых областей интеллекта. Среди них Габриэль Дероше, которая влюблена в своего коллегу Мартина Буске. Однако их родители против таких отношений. В итоге молодые люди должны будут доказать обществу, что, несмотря на болезнь, они тоже имеют право на любовь.

В ролях

Саундтрек

Прием

Критический прием 
В Канаде Лиам Лейси из The Globe and Mail дал фильму три звезды, назвав его «великодушной драмой», хотя и лишенной тонкости. Марк-Андре Люсье из газеты La Presse назвал фильм реальным и ярким.  Питер Хауэлл из Торонто стар дал фильму три звезды, написав: «Габриель напоминает нам через любовь и музыку, что восприятие - это не реальность, и что предубеждение - это отношение, а не истина».

Стивен Холден из газеты The New York Times дал фильму положительную рецензию сказав, что Марион-Ривар спасла фильм от снисхождение. Джей Вайсберг из Variety, назвал фильм «воодушевляющим» и сказал, что он особенно хорош тем, что касается секса и людей с ограниченными возможностями.

Награды и номинации 
 2014 — номинация на премию «Джини» за лучший фильм
 2014 — номинация на премию «Джини» за лучшую женскую роль (Габриэль Марион-Ривар)
 2013 — номинация на премию «Джини» за лучшую мужскую роль (Александр Ландри)
 2013 — номинация на премию «Джини» за лучший монтаж (Ришар Комю)
 2013 — номинация на премию «Джини» за лучший звук (Бернар Гарипи Штробль и Пьер Бертран)
 2013 — номинация на премию «Джини» за лучший монтаж звука (Сильвен Бельмар)

Примечания 

Фильмы на французском языке
Фильмы Канады 2013 года
Фильмы-мелодрамы Канады
Фильмы-драмы Канады